Résidentiel désigne selon le domaine un secteur économique ou une  topographique qui s'intéresse au logement et à l'habitat.

Il est contenu dans les expressions secteur résidentiel, zone résidentielle ou quartier résidentiel

Les articles Wikipedia suivants traitent de ce thème:

Aménagement du territoire 
 Parc résidentiel de loisirs
 Zone résidentielle
 Zonage résidentiel
 Résidentialisation
 Résidentiel-tertiaire

Architecture 
 Architecture résidentielle persane traditionnelle

Économie 
 Économie résidentielle
 Residential mortgage-backed security

Sociologie 
 Ségrégation résidentielle aux États-Unis
 Mobilité résidentielle

Infrastructures et équipement 
 Téléphonie résidentielle

Ensembles résidentiels 
 Ensemble résidentiel de Džidžikovac
 Bâtiment résidentiel et commercial de Petar Janković
 Zone résidentielle de Suvikumpu

Autre 
 École résidentielle amérindienne

Voir aussi